

Persone

Pagine correlate
Aleksa Jovanović
Aleksandar Jovanović
Saša Jovanović